Neuhof ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Neuhof (* 1952), deutsche Politikerin (Die Grünen)
 Gertrud Neuhof (1901–1987), deutsche Widerstandskämpferin
 Hermann Georg von Neuhof (genannt Ley; 1596–1644), Fürstabt des Klosters Fulda
 Horst Neuhof (1929–2020), deutscher Basketballtrainer
 Jost Müller-Neuhof (* 1969), deutscher Jurist und Journalist
 Karl Neuhof (1891–1943), deutscher Widerstandskämpfer
 Peter Neuhof (* 1925), DDR-Rundfunkkorrespondent in Westberlin und Autor

Neuhof ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Neuhof an der Zenn, Markt im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Neuhof (bei Fulda), Gemeinde im Landkreis Fulda, Hessen

Ortsteile in Baden-Württemberg:
 Neuhof (Aalen), Weiler im Stadtbezirk Dewangen, Aalen, Ostalbkreis
 Neuhof (Aldingen), Wohnplatz im Ortsteil Aixheim, Gemeinde Aldingen, Landkreis Tuttlingen
 Neuhof (Hohentengen), Hof der Gemeinde Hohentengen am Hochrhein, Landkreis Waldshut
 Neuhof (Kirchberg an der Murr), Weiler der Gemeinde Kirchberg an der Murr, Rems-Murr-Kreis
 Neuhof (Langenburg), Gehöft der Stadt Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Neuhof (Neckargemünd), Weiler im Stadtteil Dilsberg, Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis
 Neuhof (Ottenbach), Hof der Gemeinde Ottenbach (Württemberg), Landkreis Göppingen
 Neuhof (Owingen) – zwei Orte in der Gemeinde Owingen, Bodenseekreis:
 Neuhof (bei Billafingen), Hof im Gemeindeteil Billafingen
 Neuhof (bei Hohenbodman), Hof im Gemeindeteil Hohenbodman
 Neuhof (Schöntal), Hof im Ortsteil Berlichingen, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis
 Neuhof (Sulzfeld), Weiler der Gemeinde Sulzfeld, Landkreis Karlsruhe
 Neuhof (Überlingen), Hof im Stadtteil Bambergen, Überlingen, Bodenseekreis
 Neuhof (Wald), Hof im Gemeindeteil Sentenhart von Wald, Landkreis Sigmaringen
 Neuhof (Welzheim), Hof der Stadt Welzheim, Rems-Murr-Kreis
 Neuhof (Wertheim), Siedlungsplatz im Stadtteil Vockenrot, Kernstadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis

Ortsteile in Bayern:
 Neuhof (Aresing), Ortsteil der Gemeinde Aresing, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Neuhof (Bad Staffelstein), Ortsteil der Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels
 Neuhof (Beratzhausen), Ortsteil des Marktes Beratzhausen, Landkreis Regensburg
 Neuhof (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut
 Neuhof (Coburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Coburg
 Neuhof (Creußen), Ortsteil der Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth
 Neuhof (Denklingen), Ortsteil der Gemeinde Denklingen, Landkreis Landsberg am Lech
 Neuhof (Dettelbach), Ortsteil der Stadt Dettelbach, Landkreis Kitzingen
 Neuhof (Duggendorf), Ortsteil der Gemeinde Duggendorf, Landkreis Regensburg
 Neuhof (Eching), Ortsteil der Gemeinde Eching (Landkreis Landshut), Landkreis Landshut
 Neuhof (Elsenfeld), Ortsteil des Marktes Elsenfeld, Landkreis Miltenberg
 Neuhof (Fellen), Ortsteil der Gemeinde Fellen, Landkreis Main-Spessart
 Neuhof (Gundelfingen an der Donau), Ortsteil der Stadt Gundelfingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau
 Neuhof (Haundorf), Ortsteil der Gemeinde Haundorf, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Neuhof (Hof), Ortsteil der kreisfreien Stadt Hof
 Neuhof (Kaisheim), Ortsteil des Marktes Kaisheim, Landkreis Donau-Ries
 Neuhof (Konnersreuth), Ortsteil des Marktes Konnersreuth, Landkreis Tirschenreuth
 Neuhof (Leonberg), Ortsteil der Gemeinde Leonberg (Oberpfalz), Landkreis Tirschenreuth
 Neuhof (Lupburg), Ortsteil des Marktes Lupburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Neuhof (Michelau im Steigerwald), Ortsteil der Gemeinde Michelau im Steigerwald, Landkreis Schweinfurt
 Neuhof (Nainhof-Hohenfels), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Nainhof-Hohenfels, Landkreis Parsberg
 Neuhof (Pegnitz), Ortsteil der Stadt Pegnitz (Stadt), Landkreis Bayreuth
 Neuhof (Poppenricht), Ortsteil der Gemeinde Poppenricht, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Neuhof (Pullenreuth), Ortsteil der Gemeinde Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth
 Neuhof (Pyrbaum), Ortsteil des Marktes Pyrbaum, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Neuhof (Rain), Ortsteil der Stadt Rain am Lech, Landkreis Donau-Ries
 Neuhof (Selb), Ortsteil der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Neuhof (Zeitlarn), Ortsteil der Gemeinde Zeitlarn, Landkreis Regensburg
 Neuhof (Zenting), Ortsteil der Gemeinde Zenting, Landkreis Freyung-Grafenau
 Neuhof, Namensvariante oder früherer Name von Neuhofen (München), historischer Ortsteil der Gemeinde Untersendling, die 1877 nach München eingemeindet wurde

Ortsteile in Brandenburg:
 Neuhof (Gusow-Platkow), Gemeindeteil von Gusow-Platkow, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Neuhof (Jüterbog), Ortsteil der Stadt Jüterbog, Landkreis Teltow-Fläming
 Neuhof (Löwenberger Land), Wohnplatz im Ortsteil Neuendorf (Löwenberger Land), Gemeinde Löwenberger Land, Landkreis Oberhavel
 Neuhof (Karstädt), Gemeindeteil der Gemeinde Karstädt, Landkreis Prignitz
 Neuhof (Nauen), Wohnplatz der Stadt Nauen, Landkreis Havelland
 Neuhof (Neustadt (Dosse)), Wohnplatz der Stadt Neustadt (Dosse), Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Neuhof (Nordwestuckermark), abgegangenes Vorwerk im Gemeindeteil Rittgarten, Gemeinde Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark
 Neuhof (Oberuckersee), Wohnplatz der Gemeinde Oberuckersee, Landkreis Uckermark
 Neuhof (Pritzwalk), Wohnplatz der Stadt Pritzwalk, Landkreis Prignitz
 Neuhof (Uckerland), abgegangenes Vorwerk im Ortsteil Wilsickow, Gemeinde Uckerland, Landkreis Uckermark
 Neuhof (Zehdenick), Wohnplatz der Stadt Zehdenick, Landkreis Oberhavel
 Neuhof (Zossen), Ortsteil der Stadt Zossen, Landkreis Teltow-Fläming

Ortsteile in Hamburg:
 Neuhof (Hamburg-Wilhelmsburg), Industriegebiet (Elbinsel) im Stadtteil Wilhelmsburg

Ortsteile in Hessen:
 Neuhof (Taunusstein), Ortsteil der Stadt Taunusstein, Rheingau-Taunus-Kreis

Ortsteile in Mecklenburg-Vorpommern:
 Neuhof (Bartenshagen-Parkentin), Ortsteil der Gemeinde Bartenshagen-Parkentin, Landkreis Rostock
 Neuhof (Bibow), Ortsteil der Gemeinde Bibow, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Neuhof (Blankensee), Ortsteil der Gemeinde Blankensee (Mecklenburg), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Neuhof (Bobitz), Ortsteil der Gemeinde Bobitz, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Neuhof (Dobbertin), Ortsteil der Gemeinde Dobbertin, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Neuhof (Feldberger Seenlandschaft), Ortsteil der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Neuhof (Goldberg), Ortsteil der Stadt Goldberg, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Neuhof (Gorlosen), Wohnplatz von Gorlosen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Neuhof (Grammow), Ortsteil der Gemeinde Grammow, Landkreis Rostock
 Neuhof (Heringsdorf), Ortsteil der Gemeinde Heringsdorf, Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Neuhof (Insel Poel), Ortsteil der Gemeinde Insel Poel, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Neuhof (Klocksin), Ortsteil der Gemeinde Klocksin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Neuhof (Neukloster), Ortsteil der Stadt Neukloster, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Neuhof (Neustadt-Glewe), Ortsteil der Stadt Neustadt-Glewe, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Neuhof (Parchim), Ortsteil der Kreisstadt Parchim
 Neuhof (Penkun), Ortsteil der Stadt Penkun, Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Neuhof (Penzlin), Ortsteil der Stadt Penzlin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Neuhof (Ribnitz-Damgarten), Ortsteil der Stadt Ribnitz-Damgarten, Landkreis Vorpommern-Rügen
 Neuhof (Saal), Ortsteil der Gemeinde Saal (Vorpommern), Landkreis Vorpommern-Rügen
 Neuhof (Sagard), Ortsteil der Gemeinde Sagard, Landkreis Vorpommern-Rügen
 Neuhof (Stolpe), Ortsteil der Gemeinde Stolpe an der Peene, Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Neuhof (Sundhagen), Ortsteil der Gemeinde Sundhagen, Landkreis Vorpommern-Rügen
 Neuhof (Ventschow), Ortsteil der Gemeinde Ventschow, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Neuhof (Zarrentin am Schaalsee), Ortsteil der Stadt Zarrentin am Schaalsee, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Neuhof (Zehna), Ortsteil der Gemeinde Zehna, Landkreis Rostock

Ortsteile in Niedersachsen:
 Neuhof / Hildesheimer Wald / Marienrode, Stadtteil der Kreisstadt Hildesheim
 Neuhof (Lamspringe), Ortsteil der Gemeinde Lamspringe im Landkreis Hildesheim
 Neuhof (Bad Sachsa), Ortsteil der Stadt Bad Sachsa, Landkreis Osterode am Harz

Ortsteile in Rheinland-Pfalz:
 Neuhof (Kirchheimbolanden), Ortsteil der Stadt Kirchheimbolanden, Donnersbergkreis
 Neuhof (Landkern), Ortsteil der Gemeinde Landkern, Landkreis Cochem-Zell
 Neuhof (Lonzenburg), Ortsteil Lonzenburg der Gemeinde Schöndorf, Landkreis Trier-Saarburg
 Neuhof (Niederkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederkirchen (Westpfalz), Landkreis Kaiserslautern
 Neuhof (Ravengiersburg), Ortsteil der Gemeinde Ravengiersburg, Rhein-Hunsrück-Kreis
 Neuhof (Rodalben), Ortsteil der Gemeinde Rodalben, Landkreis Südwestpfalz
 Neuhof (Trippstadt), Ortsteil der Gemeinde Trippstadt, Landkreis Kaiserslautern

Ortsteile in Sachsen:
 Neuhof (Burkau) (), Ortsteil der Gemeinde Burkau, Landkreis Bautzen
 Neuhof (Frohburg), Ortsteil der Stadt Frohburg, Landkreis Leipzig
 Neuhof (Niesky), frühere eigenständige Gemeinde, heute Teil der Stadt Niesky

Wohnplätze in Sachsen-Anhalt:
 Neuhof (Bismark), Wohnplatz im Ortsteil Badingen, Stadt Bismark (Altmark), Landkreis Stendal
 Neuhof (Gardelegen), Wohnplatz der Stadt Gardelegen, Altmarkkreis Salzwedel
 Neuhof (Kuhfelde), Wohnplatz der Gemeinde Kuhfelde, Altmarkkreis Salzwedel
 Neuhof (Seehausen), Wohnplatz im Ortsteil Schönberg, Hansestadt Seehausen (Altmark) im Landkreis Stendal

Ortsteile in Schleswig-Holstein:
 Neuhof (Ratekau), Ortsteil der Gemeinde Ratekau, Kreis Ostholstein
 Neuhof (Havetoft), Ortsteil der Gemeinde Havetoft, Kreis Schleswig-Flensburg
 Neuhof (Süderhastedt), Ortsteil der Gemeinde Süderhastedt, Kreis Dithmarschen
 Neuhof (Hennstedt), Ortsteil der Gemeinde Hennstedt (Dithmarschen), Kreis Dithmarschen

Ortsteile in Thüringen:
 Neuhof (Kloster Veßra), Ortsteil der Gemeinde Kloster Veßra, Landkreis Hildburghausen
 Neuhof (Heldburg), Ortsteil der Stadt Heldburg, Landkreis Hildburghausen
 Neuhof (Breitungen), Ortsteil der Gemeinde Breitungen/Werra, Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Ortsteile in Dänemark:
 Neuhof, deutscher Name der Gemarkung Nygård, Gemarkung von Kegnæs Sogn, Nordschleswig

Ortsteile im Elsass:
 Straßburg-Neuhof, Stadtteil von Straßburg

Ortsteile in Österreich:
 Neuhof (Gemeinde Parndorf), Ortsteil der Gemeinde Parndorf, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland
 Neuhof (Gemeinde Tadten), Meierhof in Tadten, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland
 Neuhof (Gemeinde Schachendorf), Ortsteil der Gemeinde Schachendorf, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Neuhof (Gemeinde Weiden), Ortsteil der Gemeinde Weiden bei Rechnitz, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Neuhof (Gemeinde Arbesbach), Ortsteil in der Marktgemeinde Arbesbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Neuhof (Gemeinde Dobersberg), Ortslage der Gemeinde Dobersberg, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Neuhof (Gemeinde Gaubitsch), Ortslage der Gemeinde Gaubitsch, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Neuhof (Gemeinde Himberg), Ortslage der Gemeinde Himberg, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Neuhof (Gemeinde Mistelbach), Ortslage der Stadtgemeinde Mistelbach, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Neuhof (Gemeinde Ottenschlag), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Ottenschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Neuhof (Gemeinde Untersiebenbrunn), Ort und Katastralgemeinde von Untersiebenbrunn, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Neuhof (Gemeinde Naarn), Ortschaft von Naarn im Machlande, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Neuhof (Gemeinde Sandl), Ortschaft von Sandl, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Neuhof (Gemeinde Übelbach), Ortschaft der Gemeinde Übelbach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Orte in Polen:
 Nowy Dwór (Elbląg), Ort in Polen (ehem. Landkreis Elbing, Ostpreußen)
 Nowy Dwór (Jedwabno), Gemeinde in Polen (ehem. Landkreis Neidenburg, Ostpreußen)
 Trzebiec (Białogard) (Neuhof bei Podewils), Ort in Polen (ehem. Landkreis Belgard, Pommern)
 Trzebiec (Tychowo) (Neuhof bei Vietzow), Ort in Polen (ehem. Landkreis Belgard, Pommern)
 Będlino (Wierzchowo), Ort in Polen (ehem. Landkreis Dramburg, Pommern)
 Nowęcin, Ort in Polen (ehem. Landkreis Lauenburg, Pommern)
 Orzeszkowo (Resko), Ort in Polen (ehem. Landkreis Regenwalde, Pommern)
 Cybulin, Vorwerk in der ehemaligen Gemeinde Groß Karzenburg (ehem. Landkreis Rummelsburg, Pommern)
 Drążkowo, Vorwerk der ehemaligen Gemeinde Karwen (ehem. Landkreis Stolp, Pommern)
 Rokicki Dwór, Ort in Polen in der Gemeinde Neurakitt (ehem. Landkreis Stolp, Pommern)
 Bogdanów (Kostomłoty), Ort in Polen (ehem. Landkreis Neumarkt, Schlesien)
 Nowy Dwór (Trzebnica), Ort in Polen (ehem. Landkreis Trebnitz, Schlesien)
 Nowy Dwór Elbląskie, Ort in Polen (ehem. Landkreis Elbing, Ostpreußen)
 Nowy Dwór Mazowiecki, Ort in Polen (ehem. Neuhof bei Modlin, in der Woiwodschaft Masowien)
 Nowy Dwór Prudnicki, Ort in Polen, Woiwodschaft Oppeln
 Grabek (Mikołajki) (ehem. Neuhof Grabowken bzw. Neuhof-Buchenhagen), Ort in Polen, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Nowy Dwór Momajński (ehem. Neuhof-Mohmenen), Ort in Polen, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Orte in Rumänien:
 Bogda (deutsch Neuhof), Gemeinde im Kreis Timiș, Banat

Orte in Russland:
 Timofejewka (Neuhof), untergegangener Ort in Russland (ehem. Landkreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Larkino (Kaliningrad), untergegangener Ort in der russischen Oblast Kaliningrad (ehem. Neuhof, Kreis Tilsit/Ragnit, Ostpreußen)
 Sowchosnoje (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland (Neuhof, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Dowatorowka, Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland (historischer Name Neuhof, Kreis Insterburg des späteren Dorfes Zwion, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Kotelnikowo (Kaliningrad, Neman) (ehem. Neuhof-Ragnit), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
 Aisty (Kaliningrad) (ehem. Neuhof-Reatischken), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Orte in Tschechien:
 Neuhof (Břeclav), Mustergut im Schlosspark von Schloss Valtice
 Nové Dvorce, Ansiedlung in der Gemeinde Horní Loděnice, Okres Olomouc
 Nové Dvory u Dobříše, Gemeinde im Okres Příbram
 Nové Dvory u Doksan, Gemeinde in Okres Litoměřice
 Nové Dvory u Kutné Hory, Gemeinde in Okres Kutná Hora
 Nové Dvory u Velké Losenice, Gemeinde in Okres Žďár nad Sázavou
 Nový Dvůr, Gemeinde in Okres Nymburk
 Nový Dvůr (Chrášťany), Ortsteil von Chrášťany
 Nový Dvůr (Bochov), Wüstung auf dem Gebiet von Bochov, Okres Karlovy Vary
 Nový Dvůr (Borovany), Ortslage von Borovany, Okres České Budějovice
 Nový Dvůr (Písek), Ortsteil von Písek, Okres Písek

Wohnplätze und Bauwerke:
 Burgstall Neuhof (Taunusstein), abgegangene Burg bei Neuhof (Taunusstein), Gemeinde Taunusstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Gut Neuhof (Birr (Kanton Aargau)), Wirkungsstätte von Johann Heinrich Pestalozzi, siehe Birr AG – Sehenswürdigkeiten
 Neuhof (Calvörde), Wüstung im ehemaligen Amt Calvörde, Sachsen-Anhalt
 Neuhof (Gaubitsch), Vorwerk von Gaubitsch, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Neuhof (Neudenau), Wüstung in Gemeinde Neudenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Neuhof bei St. Leonhard, ehemaliger Edelhof in Graz, Steiermark

Siehe auch:
 Neuhoff
 Neuenhofe
 Groß Neuhof, Groß Neuhof-Ragnit, Gut Neuhof, Klein Neuhof-Ragnit
 Neunhof, Neuenhof
 Neuhofen
 Neuhofer, Neuhöfer
 Niehof, Niehoff